Assouline est un nom propre juif séfarade qui peut faire référence à :

Étymologie 
Assouline correspond à un mot berbère qui signifie « rocher ». C'est à la fois un nom de lieu et un nom de tribu. Au sud de Marrakech existe une tribu des Aït Tizguin Ouassouline.

Patronyme 

 Pierre Assouline (né en 1953), écrivain et journaliste français ;
 David Assouline (né en 1959), homme politique français ;
 Gaï Assouline (né en 1991), footballeur israélien évoluant au Racing de Santander.

Divers 
 , éditeur américain créé par Prosper et Martine Assouline.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade